Rejon jagodziński – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Ma powierzchnię 793 km2 i liczy około 38 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Jagodzin.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada oraz 18 silskich rad, obejmujących 39 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu